Ames Brook ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Ames Brook (Natchaug River), Fluss im Bundesstaat Connecticut
 Ames Brook (Roaring Brook), Fluss im Coos County, Bundesstaat New Hampshire
 Ames Brook (Squam River), Fluss im Grafton County, Bundesstaat New Hampshire
 Ames Brook (Suncook River), Fluss im Merrimack County, Bundesstaat New Hampshire